En  signifie « Le Monde » en français.  peut faire référence à plusieurs périodiques de langue espagnole :
 El Mundo, journal colombien ;
 El Mundo, journal espagnol.

Autres 
 Radio El Mundo, station de radio argentine

Homonymie de titre